Palazzo Gritti può riferirsi alle seguenti architetture di Venezia un tempo di proprietà della nobile famiglia Gritti:
 Palazzo Gritti Dandolo – Palazzo sito nel sestiere di Cannaregio e affacciato sul Canal Grande.
 Palazzo Gritti – Palazzo sito nel sestiere di San Marco e meglio noto come Palazzo Gritti Morosini.
 Palazzo Pisani Gritti – Palazzo sito nel sestiere di San Marco e affacciato sul Canal Grande, sede del celebre albergo Gritti Palace.
 Palazzo Gritti – Palazzo sito nel sestiere di Castello.
 Palazzo Gritti Morosini Badoer – Palazzo sito nel sestiere di San Marco.
 Palazzo Gritti – Palazzo sito nel sestiere di Santa Croce.
 Palazzo Gritti Moroni – Palazzo sito nel sestiere di San Marco.